Taizong of Daizong kan verwijzen naar verschillende Chinese keizers:
 Tang Taizong (598–649), tweede keizer van de Tang-dynastie
 Tang Daizong (727–779), keizer van de Tang-dynastie
 Liao Taizong (902–947), keizer van de Liao-dynastie
 Song Taizong (939–997),  tweede keizer van de Song-dynastie 
 Jin Taizong (1075–1135), keizer van de Jin-dynastie (1115-1234)
 Ögedei Khan (1186-1241), tweede grootkan van het Mongoolse Rijk (1229-1241)
 Hong Taiji (1592-1643), tweede keizer van de Qing dynastie (1636-1642)